A 2012. évi nyári olimpiai játékokon a vívás férfi kard egyéni  versenyszámát a második játéknapon, július 29-én rendezték Londonban, az ExCel Exhibition Centre-ben.

Lebonyolítás 
A versenyt egyenes kieséses hiányos 64-es táblával bonyolították le.

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Források 

Vívás a 2012. évi nyári olimpiai játékokon